

Organisaties
 Niven (restaurant) - restaurant met Michelin ster

Personen met de achternaam Niven
 David Niven - Brits acteur
 Larry Niven - Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijver

Personen met de voornaam Niven
 Niven Busch - Amerikaans auteur en scenarioschrijver
 Niven Kunz - Nederlands chef-kok met Michelin ster
 Thornton Niven Wilder - zie Thornton Wilder
 Jon Niven Cryer - zie Jon Cryer